est une expression anglo-saxonne signifiant « volte-face ».

Musique 

 , album de David Gilmour, sorti le

Littérature 

 About Face, titre anglais de La Femme au masque de chair, roman de Donna Leon, publié en 2009

Cinéma 

 , comédie américaine de Kurt Neumann sorti en 1942
 , film américain de Roy Del Ruth sorti en 1952

Télévision

Série télévisée 

 , série télévisée britannique diffusée du  au  sur ITV

Épisode 

 , titre anglais du  de la  de Ginger
 , titre anglais de Mise en beauté,  de la 1 saison de  : L.A. enquêtes prioritaires ()
 , titre anglais de Avis de recherche,  de la  de Esprits criminels ()
 , titre anglais de Le Tueur de la toile,  de la  des Experts : Miami ()
 , titre anglais du  de la 1 saison de 
 , titre anglais du  de la  de 
 , titre anglais de Le Vrai Courage,  épisode de la cinquième saison de NCIS : Enquêtes spéciales ()

Voir aussi